Jana Wiaczesławowna Kirpiczenko (ros. Яна Вячеславна Кирпиченко; ur. 22 stycznia 1996 w Krasnojarsku) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 20 listopada 2012 roku, podczas zawodów Pucharu Europy Wschodniej (Eastern Europe Cup) w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie uplasowała się na 74. pozycji na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 30 grudnia 2017 roku w Lenzerheide, w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 71. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas TdS w Val di Fiemme, gdzie uplasowała się na 29. pozycji na dystansie 10 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Krasnojarsku
Urodzeni w 1996
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2019